Исакссон () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Исакссон, Андреас (род. 1981) — шведский футбольный вратарь.
 Исакссон, Мартин (1921—2001) — политик Аландских островов; с 1967 по 1972 годы — премьер-министр правительства Аландов; писатель и историк.
 Исакссон, Пребен (1943—2008) — датский трековый велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1964 года.
 Исакссон, Улла (1916—2000) — шведская писательница и сценарист.